Wesele ist der Name mehrerer Ortschaften:
 mittelalterliche Bezeichnung der Stadt Wesel
 polnischer Name der ehemaligen Ortschaft Weschelle, Landkreis Falkenberg O.S. in den früheren deutschen Ostgebieten

Wesele (polnisch für Hochzeit) steht für:
 Name eines Theaterstücks von Stanisław Wyspiański
 Wesele Cove, Bucht von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis